Сборная всех звёзд НХЛ () — символическая команда, составленная из лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного сезона. Состав сборной определяется голосованием представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Сборная впервые была объявлена в конце сезона 1930/1931.

Лидерами по числу попаданий в сборные всех звёзд является Горди Хоу, выбранный в общей сложности 21 раз (12 в первую сборную, 9 — во вторую), выступая за «Детройт Ред Уингз», и Рэй Бурк — 19 раз (13 и 6) в течение своей 21-сезонной карьеры в «Бостон Брюинз» и «Колорадо Эвеланш». Александр Овечкин — единственный игрок в истории, который был выбран в обе сборные в одном и том же сезоне (как левый и правый нападающий соответственно) из-за ошибки при голосовании.

Составы сборных

1930-е 
1930/1931:

Первая сборная
Орель Жолиа • Хоуи Моренц • Билл Кук
Эдди Шор • Кинг Клэнси
Чарли Гардинер
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
Бан Кук • Фрэнк Буше • Дит Клэппер
Сильвио Манта • Чинг Джонсон
Тайни Томпсон
Тренер: Дик Ирвин

1931/1932:

Первая сборная
Бушер Джексон • Хоуи Моренц • Билл Кук
Эдди Шор • Чинг Джонсон
Чарли Гардинер
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
Орель Жолиа • Хули Смит • Чарли Конахер
Сильвио Манта • Кинг Клэнси
Рой Уортерс
Тренер: Дик Ирвин

1932/1933:

Первая сборная
Болди Норткотт • Фрэнк Буше • Билл Кук
Эдди Шор • Чинг Джонсон
Джон Роач
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
Бушер Джексон • Хоуи Моренц • Чарли Конахер
Кинг Клэнси • Лайонел Конахер
Чарли Гардинер
Тренер: Дик Ирвин

1933/1934:

Первая сборная
Бушер Джексон • Фрэнк Буше • Чарли Конахер
Кинг Клэнси • Лайонел Конахер
Чарли Гардинер
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
Орель Жолиа • Джо Примо • Билл Кук
Эдди Шор • Чинг Джонсон
Рой Уортерс
Тренер: Дик Ирвин

1934/1935:

Первая сборная
Бушер Джексон • Фрэнк Буше • Чарли Конахер
Эдди Шор • Эрл Сиберт
Лорн Шабо
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
Орель Жолиа • Куни Уэйланд • Дит Клэппер
Сай Уэнтуорт • Арт Култер
Тайни Томпсон
Тренер: Дик Ирвин

1935/1936:

Первая сборная
Суини Шринер • Хули Смит • Чарли Конахер
Эдди Шор • Бейб Сиберт
Тайни Томпсон
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
Пол Томпсон • Билл Томс • Сесил Диллон
Эрл Сиберт • Эбби Гудфеллоу
Уилф Кьюд
Тренер: Томми Горман

1936/1937:

Первая сборная
Бушер Джексон • Марти Бэрри • Ларри Ори
Бейб Сиберт • Эбби Гудфеллоу
Норми Смит
Тренер: Джек Адамс

Вторая сборная
Суини Шринер • Арт Чепмен • Сесил Диллон
Эрл Сиберт • Лайонел Конахер
Уилф Кьюд
Тренер: Сесил Харт

1937/1938:

Первая сборная
Пол Томпсон • Билл Коули • Горди Дриллон и Сесил Диллон
Эдди Шор • Бейб Сиберт
Тайни Томпсон
Тренер: Лестер Патрик

Вторая сборная
То Блэйк • Сил Эппс • Горди Дриллон и Сесил Диллон
Арт Култер • Эрл Сиберт
Дейв Керр
Тренер: Арт Росс

1938/1939:

Первая сборная
То Блэйк • Сил Эппс • Горди Дриллон
Эдди Шор • Дит Клэппер
Фрэнк Бримсек
Тренер: Арт Росс

Вторая сборная
Джонни Готтселиг • Нил Колвилл • Бобби Бауэр
Эрл Сиберт • Арт Култер
Эрл Робертсон
Тренер: Ред Даттон

1939/1940:

Первая сборная
То Блэйк • Милт Шмидт • Брайан Хекстолл
Дит Клэппер • Эбби Гудфеллоу
Дейв Керр
Тренер: Пол Томпсон

Вторая сборная
Вуди Дюмар • Нил Колвилл • Бобби Бауэр
Арт Култер • Эрл Сиберт
Фрэнк Бримсек
Тренер: Фрэнк Буше

1940-е 
1940/1941:

Первая сборная
Суини Шринер • Билл Коули • Брайан Хекстолл
Дит Клэппер • Уолли Становски
Турк Брода
Тренер: Куни Уэйланд

Вторая сборная
Вуди Дюмар • Сил Эппс • Бобби Бауэр
Эрл Сиберт • Отт Геллер
Фрэнк Бримсек
Тренер: Дик Ирвин

1941/1942:

Первая сборная
Линн Патрик • Сил Эппс • Брайан Хекстолл
Эрл Сиберт • Томми Андерсон
Фрэнк Бримсек
Тренер: Фрэнк Буше

Вторая сборная
Сид Абель • Фил Уотсон • Горди Дриллон
Пэт Игэн • Уилфред МакДональд
Турк Брода
Тренер: Пол Томпсон

1942/1943:

Первая сборная
Даг Бентли • Билл Коули • Лорн Карр
Эрл Сиберт • Джек Стюарт
Джонни Мауэрс
Тренер: Джек Адамс

Вторая сборная
Линн Патрик • Сил Эппс • Брайан Хекстолл
Джек Кроуфорд • Флэш Холлетт
Фрэнк Бримсек
Тренер: Арт Росс

1943/1944:

Первая сборная
Даг Бентли • Билл Коули • Лорн Карр
Эрл Сиберт • Бейб Пратт
Билл Дёрнан
Тренер: Дик Ирвин

Вторая сборная
Херб Кейн • Элмер Лак • Морис Ришар
Эмиль Бушар • Дит Клэппер
Пол Бибо
Тренер: Хэп Дэй

1944/1945:

Первая сборная
То Блэйк • Элмер Лак • Морис Ришар
Эмиль Бушар • Флэш Холлетт
Билл Дёрнан
Тренер: Дик Ирвин

Вторая сборная
Сид Хоу • Билл Коули • Билл Мосиенко
Глен Хармон • Бейб Пратт
Майк Каракас
Тренер: Джек Адамс

1945/1946:

Первая сборная
Гэй Стюарт • Макс Бентли • Морис Ришар
Джек Кроуфорд • Эмиль Бушар
Билл Дёрнан
Тренер: Дик Ирвин

Вторая сборная
То Блэйк • Элмер Лак • Билл Мосиенко
Кен Рирдон • Джек Стюарт
Фрэнк Бримсек
Тренер: Джонни Готтселиг

1946/1947:

Первая сборная
Даг Бентли • Милт Шмидт • Морис Ришар
Кен Рирдон • Эмиль Бушар
Билл Дёрнан

Вторая сборная
Вуди Дюмар • Макс Бентли • Бобби Бауэр
Джек Стюарт • Билл Квакенбуш
Фрэнк Бримсек

1947/1948:

Первая сборная
Тед Линдсей • Элмер Лак • Морис Ришар
Билл Квакенбуш • Джек Стюарт
Турк Брода

Вторая сборная
Гэй Стюарт • Бадди О’Коннор • Бад Пойл
Кен Рирдон • Нил Колвилл
Фрэнк Бримсек

1948/1949:

Первая сборная
Рой Конахер • Сид Абель • Морис Ришар
Билл Квакенбуш • Джек Стюарт
Билл Дёрнан

Вторая сборная
Тед Линдсей • Даг Бентли • Горди Хоу
Глен Хармон • Кен Рирдон
Чак Рэйнер

1949/1950:

Первая сборная
Тед Линдсей • Сид Абель • Морис Ришар
Гас Мортсон • Кен Рирдон
Билл Дёрнан

Вторая сборная
Тони Лесвик • Тед Кеннеди • Горди Хоу
Лео Рейз, мл. • Ред Келли
Чак Рэйнер

1950-е 
1950/1951:

Первая сборная
Тед Линдсей • Милт Шмидт • Горди Хоу
Ред Келли • Билл Квакенбуш
Терри Савчук

Вторая сборная
Сид Смит • Сид Абель и Тед Кеннеди • Морис Ришар
Джимми Томсон • Лео Рейз, мл.
Чак Рэйнер

1951/1952:

Первая сборная
Тед Линдсей • Элмер Лак • Горди Хоу
Ред Келли • Даг Харви
Терри Савчук

Вторая сборная
Сид Смит • Милт Шмидт • Морис Ришар
Ги Буллер • Джимми Томсон
Джим Генри

1952/1953:

Первая сборная
Тед Линдсей • Флеминг МакКелл • Горди Хоу
Ред Келли • Даг Харви
Терри Савчук

Вторая сборная
Берт Олмстед • Алекс Дельвеккио • Морис Ришар
Билл Квакенбуш • Билл Гэдсби
Джерри МакНил

1953/1954:

Первая сборная
Тед Линдсей • Кен Мосделл • Горди Хоу
Ред Келли • Даг Харви
Харри Ламли

Вторая сборная
Эд Сэндфорд • Тед Кеннеди • Морис Ришар
Билл Гэдсби • Тим Хортон
Терри Савчук

1954/1955:

Первая сборная
Сид Смит • Жан Беливо • Морис Ришар
Даг Харви • Ред Келли
Харри Ламли

Вторая сборная
Дэнни Левицки • Кен Мосделл • Берни Жеффрион
Боб Голдхэм • Ферни Фламан
Терри Савчук

1955/1956:

Первая сборная
Тед Линдсей • Жан Беливо • Морис Ришар
Даг Харви • Билл Гэдсби
Жак Плант

Вторая сборная
Берт Олмстед • Тод Слоан • Горди Хоу
Ред Келли • Том Джонсон
Гленн Холл

1956/1957:

Первая сборная
Тед Линдсей • Жан Беливо • Горди Хоу
Даг Харви • Ред Келли
Гленн Холл

Вторая сборная
Рил Чеврефилс • Эд Литценбергер • Морис Ришар
Ферни Фламан • Билл Гэдсби
Жак Плант

1957/1958:

Первая сборная
Дикки Мур • Анри Ришар • Горди Хоу
Даг Харви • Билл Гэдсби
Гленн Холл

Вторая сборная
Камиль Анри • Жан Беливо • Энди Батгейт
Ферни Фламан • Марсель Проново
Жак Плант

1958/1959:

Первая сборная
Дикки Мур • Жан Беливо • Энди Батгейт
Том Джонсон • Билл Гэдсби
Жак Плант

Вторая сборная
Алекс Дельвеккио • Анри Ришар • Горди Хоу
Марсель Проново • Даг Харви
Терри Савчук

1959/1960:

Первая сборная
Бобби Халл • Жан Беливо • Горди Хоу
Даг Харви • Марсель Проново
Гленн Холл

Вторая сборная
Дин Прентис • Бронко Хорват • Берни Жеффрион
Аллан Стэнли • Пьер Пилот
Жак Плант

1960-е 
1960/1961:

Первая сборная
Фрэнк Маховлич • Жан Беливо • Берни Жеффрион
Даг Харви • Марсель Проново
Джонни Бауэр

Вторая сборная
Дикки Мур • Анри Ришар • Горди Хоу
Аллан Стэнли • Пьер Пилот
Гленн Холл

1961/1962:

Первая сборная
Бобби Халл • Стэн Микита • Энди Батгейт
Даг Харви • Жан-Ги Тальбо
Жак Плант

Вторая сборная
Фрэнк Маховлич • Дэйв Кеон • Горди Хоу
Карл Брюэр • Пьер Пилот
Гленн Холл

1962/1963:

Первая сборная
Фрэнк Маховлич • Стэн Микита • Горди Хоу
Пьер Пилот • Карл Брюэр
Гленн Холл

Вторая сборная
Бобби Халл • Анри Ришар • Энди Батгейт
Тим Хортон • Элмер Васко
Терри Савчук

1963/1964:

Первая сборная
Бобби Халл • Стэн Микита • Кенни Уоррем
Пьер Пилот • Тим Хортон
Гленн Холл

Вторая сборная
Фрэнк Маховлич • Жан Беливо • Горди Хоу
Элмер Васко • Жак Лаперрье
Чарли Ходж

1964/1965:

Первая сборная
Бобби Халл • Норм Ульман • Клод Прово
Пьер Пилот • Жак Лаперрье
Роже Крозье

Вторая сборная
Фрэнк Маховлич • Стэн Микита • Горди Хоу
Билл Гэдсби • Карл Брюэр
Чарли Ходж

1965/1966:

Первая сборная
Бобби Халл • Стэн Микита • Горди Хоу
Жак Лаперрье • Пьер Пилот
Гленн Холл

Вторая сборная
Фрэнк Маховлич • Жан Беливо • Бобби Руссо
Аллан Стэнли • Пэт Стэплтон
Гамп Уорсли

1966/1967:

Первая сборная
Бобби Халл • Стэн Микита • Кенни Уоррем
Пьер Пилот • Гарри Хауэлл
Эдди Джакомин

Вторая сборная
Дон Маршалл • Норм Ульман • Горди Хоу
Тим Хортон • Бобби Орр
Гленн Холл

1967/1968:

Первая сборная
Бобби Халл • Стэн Микита • Горди Хоу
Бобби Орр • Тим Хортон
Гамп Уорсли

Вторая сборная
Джонни Буцик • Фил Эспозито • Род Жильбер
Джей-Си Трамбле • Джим Нилсон
Эдди Джакомин

1968/1969:

Первая сборная
Бобби Халл • Фил Эспозито • Горди Хоу
Бобби Орр • Тим Хортон
Гленн Холл

Вторая сборная
Фрэнк Маховлич • Жан Беливо • Иван Курнуайе
Тэд Грин • Тэд Харрис
Эдди Джакомин

1969/1970:

Первая сборная
Бобби Халл • Фил Эспозито • Горди Хоу
Бобби Орр • Брэд Парк
Тони Эспозито

Вторая сборная
Фрэнк Маховлич • Стэн Микита • Джон Маккензи
Карл Брюэр • Жак Лаперрье
Эдди Джакомин

1970-е 
1970/1971:

Первая сборная
Джонни Буцик • Фил Эспозито • Кен Ходж
Бобби Орр • Джей-Си Трамбле
Эдди Джакомин

Вторая сборная
Бобби Халл • Дэйв Кеон • Иван Курнуайе
Брэд Парк • Пэт Стэплтон
Жак Плант

1971/1972:

Первая сборная
Бобби Халл • Фил Эспозито • Род Жильбер
Бобби Орр • Брэд Парк
Тони Эспозито

Вторая сборная
Вик Хэдфилд • Жан Ратель • Иван Курнуайе
Билл Уайт • Пэт Стэплтон
Кен Драйден

1972/1973:

Первая сборная
Фрэнк Маховлич • Фил Эспозито • Мики Редмонд
Бобби Орр • Ги Лапуант
Кен Драйден

Вторая сборная
Деннис Халл • Бобби Кларк • Иван Курнуайе
Брэд Парк • Билл Уайт
Тони Эспозито

1973/1974:

Первая сборная
Рик Мартин • Фил Эспозито • Кен Ходж
Бобби Орр • Брэд Парк
Берни Парент

Вторая сборная
Уэйн Кэшман • Бобби Кларк • Мики Редмонд
Билл Уайт • Барри Эшби
Тони Эспозито

1974/1975:

Первая сборная
Рик Мартин • Бобби Кларк • Ги Лафлёр
Бобби Орр • Дени Потвен
Берни Парент

Вторая сборная
Стив Викерс • Фил Эспозито • Рене Робер
Ги Лапуант • Бёрье Сальминг
Роги Вашон

1975/1976:

Первая сборная
Билл Барбер • Бобби Кларк • Ги Лафлёр
Дени Потвен • Брэд Парк
Кен Драйден

Вторая сборная
Рик Мартин • Жильбер Перро • Реджи Лич
Бёрье Сальминг • Ги Лапуант
Гленн Реш

1976/1977:

Первая сборная
Стив Шатт • Марсель Дионн • Ги Лафлёр
Ларри Робинсон • Бёрье Сальминг
Кен Драйден

Вторая сборная
Рик Мартин • Жильбер Перро • Ленни МакДональд
Дени Потвен • Ги Лапуант
Роги Вашон

1977/1978:

Первая сборная
Кларк Гиллис • Брайан Троттье • Ги Лафлёр
Дени Потвен • Брэд Парк
Кен Драйден

Вторая сборная
Стив Шатт • Дэррил Ситтлер • Майк Босси
Ларри Робинсон • Бёрье Сальминг
Дон Эдвардс

1978/1979:

Первая сборная
Кларк Гиллис • Брайан Троттье • Ги Лафлёр
Дени Потвен • Ларри Робинсон
Кен Драйден

Вторая сборная
Билл Барбер • Марсель Дионн • Майк Босси
Бёрье Сальминг • Серж Савар
Гленн Реш

1979/1980:

Первая сборная
Чарли Симмер • Марсель Дионн • Ги Лафлёр
Ларри Робинсон • Рэй Бурк
Тони Эспозито

Вторая сборная
Стив Шатт • Уэйн Гретцки • Дэнни Гейр
Бёрье Сальминг • Джим Шонфилд
Дон Эдвардс

1980-е 
1980/1981:

Первая сборная
Чарли Симмер • Уэйн Гретцки • Майк Босси
Дени Потвен • Рэнди Карлайл
Майк Льют

Вторая сборная
Билл Барбер • Марсель Дионн • Дейв Тейлор
Ларри Робинсон • Рэй Бурк
Марио Лессар

1981/1982:

Первая сборная
Марк Мессье • Уэйн Гретцки • Майк Босси
Дуг Уилсон • Рэй Бурк
Билли Смит

Вторая сборная
Джон Тонелли • Брайан Троттье • Рик Миддлтон
Пол Коффи • Брайан Энгблом
Грант Фюр

1982/1983:

Первая сборная
Марк Мессье • Уэйн Гретцки • Майк Босси
Марк Хоу • Род Лэнгуэй
Пит Питерс

Вторая сборная
Мишель Гуле • Дени Савар • Ленни МакДональд
Пол Коффи • Рэй Бурк
Роланд Мелансон

1983/1984:

Первая сборная
Мишель Гуле • Уэйн Гретцки • Майк Босси
Род Лэнгуэй • Рэй Бурк
Том Баррассо

Вторая сборная
Марк Мессье • Брайан Троттье • Яри Курри
Пол Коффи • Дени Потвен
Пэт Риггин

1984/1985:

Первая сборная
Джон Огродник • Уэйн Гретцки • Яри Курри
Пол Коффи • Рэй Бурк
Пелле Линдберг

Вторая сборная
Джон Тонелли • Дэйл Хаверчук • Майк Босси
Род Лэнгуэй • Дуг Уилсон
Том Баррассо

1985/1986:

Первая сборная
Мишель Гуле • Уэйн Гретцки • Майк Босси
Пол Коффи • Марк Хоу
Джон Ванбисбрук

Вторая сборная
Матс Неслунд • Марио Лемьё • Яри Курри
Ларри Робинсон • Рэй Бурк
Боб Фрезе

1986/1987:

Первая сборная
Мишель Гуле • Уэйн Гретцки • Яри Курри
Рэй Бурк • Марк Хоу
Рон Хекстолл

Вторая сборная
Люк Робитайл • Марио Лемьё • Тим Керр
Лэрри Мёрфи • Эл Макиннис
Майк Льют

1987/1988:

Первая сборная
Люк Робитайл • Марио Лемьё • Хокан Лооб
Рэй Бурк • Скотт Стивенс
Грант Фюр

Вторая сборная
Мишель Гуле • Уэйн Гретцки • Кэм Нили
Гэри Сутер • Брэд Маккриммон
Патрик Руа

1988/1989:

Первая сборная
Люк Робитайл • Марио Лемьё • Джо Маллен
Крис Челиос • Пол Коффи
Патрик Руа

Вторая сборная
Жерар Галлан • Уэйн Гретцки • Яри Курри
Эл Макиннис • Рэй Бурк
Майк Вернон

1989/1990:

Первая сборная
Люк Робитайл • Марк Мессье • Бретт Халл
Рэй Бурк • Эл Макиннис
Патрик Руа

Вторая сборная
Брайан Беллоуз • Уэйн Гретцки • Кэм Нили
Пол Коффи • Дуг Уилсон
Дарен Пуппа

1990-е 
1990/1991:

Первая сборная
Люк Робитайл • Уэйн Гретцки • Бретт Халл
Рэй Бурк • Эл Макиннис
Эд Бельфор

Вторая сборная
Кевин Стивенс • Адам Оутс • Кэм Нили
Крис Челиос • Брайан Лич
Патрик Руа

1991/1992:

Первая сборная
Кевин Стивенс • Марк Мессье • Бретт Халл
Брайан Лич • Рэй Бурк
Патрик Руа

Вторая сборная
Люк Робитайл • Марио Лемьё • Марк Рекки
Фил Хаусли • Скотт Стивенс
Кирк Маклин

1992/1993:

Первая сборная
Люк Робитайл • Марио Лемьё • Теему Селянне
Крис Челиос • Рэй Бурк
Эд Бельфор

Вторая сборная
Кевин Стивенс • Пэт Лафонтейн • Александр Могильный
Лэрри Мёрфи • Эл Айэфрейти
Том Баррассо

1993/1994:

Первая сборная
Брендан Шэнахэн • Сергей Фёдоров • Павел Буре
Рэй Бурк • Скотт Стивенс
Доминик Гашек

Вторая сборная
Адам Грэйвз • Уэйн Гретцки • Кэм Нили
Эл Макиннис • Брайан Лич
Джон Ванбисбрук

1994/1995:

Первая сборная
Джон Леклер • Эрик Линдрос • Яромир Ягр
Пол Коффи • Крис Челиос
Доминик Гашек

Вторая сборная
Кит Ткачук • Алексей Жамнов • Тео Флёри
Рэй Бурк • Лэрри Мёрфи
Эд Бельфор

1995/1996:

Первая сборная
Пол Кария • Марио Лемьё • Яромир Ягр
Крис Челиос • Рэй Бурк
Джим Кэри

Вторая сборная
Джон Леклер • Эрик Линдрос • Александр Могильный
Владимир Константинов • Брайан Лич
Крис Осгуд

1996/1997:

Первая сборная
Пол Кария • Марио Лемьё • Теему Селянне
Брайан Лич • Сандис Озолиньш
Доминик Гашек

Вторая сборная
Джон Леклер • Уэйн Гретцки • Яромир Ягр
Крис Челиос • Скотт Стивенс
Мартин Бродёр

1997/1998:

Первая сборная
Джон Леклер • Петер Форсберг • Яромир Ягр
Никлас Лидстрём • Роб Блейк
Доминик Гашек

Вторая сборная
Кит Ткачук • Уэйн Гретцки • Теему Селянне
Крис Пронгер • Скотт Нидермайер
Мартин Бродёр

1998/1999:

Первая сборная
Пол Кария • Петер Форсберг • Яромир Ягр
Эл Макиннис • Никлас Лидстрём
Доминик Гашек

Вторая сборная
Джон Леклер • Алексей Яшин • Теему Селянне
Рэй Бурк • Эрик Дежарден
Байрон Дефо

1999/2000:

Первая сборная
Брендан Шэнахэн • Стив Айзерман • Яромир Ягр
Крис Пронгер • Никлас Лидстрём
Олаф Кёльциг

Вторая сборная
Пол Кария • Майк Модано • Павел Буре
Роб Блейк • Эрик Дежарден
Роман Турек

2000-е 
2000/2001:

Первая сборная
Патрик Элиаш • Джо Сакик • Яромир Ягр
Никлас Лидстрём • Рэй Бурк
Доминик Гашек

Вторая сборная
Люк Робитайл • Марио Лемьё • Павел Буре
Роб Блейк • Скотт Стивенс
Роман Чехманек

2001/2002:

Первая сборная
Маркус Неслунд • Джо Сакик • Джером Игинла
Никлас Лидстрём • Крис Челиос
Патрик Руа

Вторая сборная
Брендан Шэнахэн • Матс Сундин • Билл Герин
Роб Блейк • Сергей Гончар
Жозе Теодор

2002/2003:

Первая сборная
Маркус Неслунд • Петер Форсберг • Тодд Бертуцци
Никлас Лидстрём • Эл Макиннис
Мартин Бродёр

Вторая сборная
Пол Кария • Джо Торнтон • Милан Гейдук
Сергей Гончар • Дериан Хэтчер
Марти Турко

2003/2004:

Первая сборная
Маркус Неслунд • Джо Сакик • Мартен Сан-Луи
Скотт Нидермайер • Здено Хара
Мартин Бродёр

Вторая сборная
Илья Ковальчук • Матс Сундин • Джером Игинла
Крис Пронгер • Брайан Маккейб
Роберто Луонго

2004/2005:
Локаут

2005/2006:

Первая сборная
Александр Овечкин • Джо Торнтон • Яромир Ягр
Никлас Лидстрём • Скотт Нидермайер
Микка Кипрусофф

Вторая сборная
Дэни Хитли • Эрик Стаал • Даниэль Альфредссон
Здено Хара • Сергей Зубов
Мартин Бродёр

2006/2007:

Первая сборная
Александр Овечкин • Сидни Кросби • Дэни Хитли
Никлас Лидстрём • Скотт Нидермайер
Мартин Бродёр

Вторая сборная
Томас Ванек • Венсан Лекавалье • Мартен Сан-Луи
Крис Пронгер • Дэн Бойл
Роберто Луонго

2007/2008:

Первая сборная
Александр Овечкин • Евгений Малкин • Джером Игинла
Никлас Лидстрём • Дион Фанёф
Евгений Набоков

Вторая сборная
Хенрик Зеттерберг • Джо Торнтон • Алексей Ковалёв
Брайан Кэмпбелл • Здено Хара
Мартин Бродёр

2008/2009:

Первая сборная
Александр Овечкин • Евгений Малкин • Джером Игинла
Майк Грин • Здено Хара
Тим Томас

Вторая сборная
Зак Паризе • Павел Дацюк • Мариан Госса
Никлас Лидстрём • Дэн Бойл
Стив Мэйсон

2009/2010:

Первая сборная
Александр Овечкин • Хенрик Седин • Патрик Кейн
Данкан Кит • Майк Грин
Райан Миллер

Вторая сборная
Даниэль Седин • Сидни Кросби • Мартен Сан-Луи
Дрю Даути • Никлас Лидстрём
Илья Брызгалов

2010-е 
2010/2011:

Первая сборная
Даниэль Седин • Хенрик Седин • Кори Перри
Никлас Лидстрём • Ши Уэбер
Тим Томас

Вторая сборная
Александр Овечкин • Стивен Стэмкос • Мартен Сан-Луи
Здено Хара • Любомир Вишнёвски
Пекка Ринне

2011/2012:

Первая сборная
Илья Ковальчук • Евгений Малкин • Джеймс Нил
Эрик Карлссон • Ши Уэбер
Хенрик Лундквист

Вторая сборная
Рэй Уитни • Стивен Стэмкос • Мариан Габорик
Здено Хара • Алекс Пьетранжело
Джонатан Куик

2012/2013:

Первая сборная
Крис Кунитц • Сидни Кросби • Александр Овечкин
Пи-Кей Суббан • Райан Сутер
Сергей Бобровский

Вторая сборная
Александр Овечкин • Джонатан Тэйвз • Мартен Сан-Луи
Крис Летанг • Франсуа Бошемен
Хенрик Лундквист

2013/2014:

Первая сборная
Джейми Бенн • Сидни Кросби • Кори Перри
Данкан Кит • Здено Хара
Тукка Раск

Вторая сборная
Джо Павелски • Райан Гецлаф • Александр Овечкин
Ши Уэбер • Алекс Пьетранжело
Семён Варламов

2014/2015:

Первая сборная
Александр Овечкин • Джон Таварес • Якуб Ворачек
Эрик Карлссон • Пи-Кей Суббан
Кэри Прайс

Вторая сборная
Джейми Бенн • Сидни Кросби • Владимир Тарасенко
Дрю Даути • Ши Уэбер
Деван Дубник

2015/2016:

Первая сборная
Джейми Бенн • Сидни Кросби • Патрик Кейн
Дрю Даути • Эрик Карлссон
Брэйден Холтби

Вторая сборная
Александр Овечкин • Джо Торнтон • Владимир Тарасенко
Брент Бёрнс • Крис Летанг
Бен Бишоп

2016/2017:

Первая сборная
Брэд Маршан • Коннор Макдэвид • Патрик Кейн
Брент Бёрнс • Эрик Карлссон
Сергей Бобровский

Вторая сборная
Артемий Панарин • Сидни Кросби • Никита Кучеров
Виктор Хедман • Данкан Кит
Брэйден Холтби

2017/2018:

Первая сборная
Тэйлор Холл • Коннор Макдэвид • Никита Кучеров
Виктор Хедман • Дрю Даути
Пекка Ринне

Вторая сборная
Клод Жиру • Натан Маккиннон • Блейк Уилер
Пи-Кей Суббан • Сет Джонс
Коннор Хеллебайк

2018/2019:

Первая сборная
Александр Овечкин • Коннор Макдэвид • Никита Кучеров
Брент Бёрнс • Марк Джиордано
Андрей Василевский

Вторая сборная
Брэд Маршан • Сидни Кросби • Патрик Кейн
Джон Карлсон • Виктор Хедман
Бен Бишоп

2019/2020:

Первая сборная
Артемий Панарин • Леон Драйзайтль • Давид Пастрняк
Джон Карлсон • Роман Йоси
Коннор Хеллебайк

Вторая сборная
Брэд Маршан • Натан Маккиннон • Никита Кучеров
Виктор Хедман • Алекс Пьетранжело
Туукка Раск

2020-е 
2020/2021:

Первая сборная
Брэд Маршан • Коннор Макдэвид • Митч Марнер
Адам Фокс • Кейл Макар
Андрей Василевский

Вторая сборная
Джонатан Юбердо • Остон Мэттьюс • Микко Рантанен
Виктор Хедман • Дуги Хэмилтон
Марк-Андре Флёри

2021/2022:

Первая сборная
Остон Мэттьюс • Джонни Годро • Митч Марнер
Кейл Макар • Роман Йоси
Игорь Шестёркин

Вторая сборная
Коннор Макдэвид • Джонатан Юбердо • Мэттью Ткачук
Виктор Хедман • Чарли Макэвой
Якоб Маркстрём

Лидеры по попаданию в Первую сборную по позициям 
Жирным шрифтом выделены активные игроки.

Центральные нападающие:
 Уэйн Гретцки — 8 раз
 Жан Беливо — 6
 Фил Эспозито — 6
 Стэн Микита — 6
 Марио Лемьё — 5
 Коннор Макдэвид — 4

Левые нападающие:
 Бобби Халл — 10
 Александр Овечкин — 8
 Тед Линдсей — 8
 Люк Робитайл — 5
 Бушер Джексон — 4

Правые нападающие:
 Горди Хоу — 12
 Морис Ришар — 8
 Яромир Ягр — 7
 Ги Лафлёр — 6
 Майк Босси — 5

Защитники:
 Рэй Бурк — 13
 Даг Харви — 10
 Никлас Лидстрём — 10
 Бобби Орр — 8
 Эдди Шор — 7

Вратари:
 Гленн Холл — 7
 Доминик Гашек — 6
 Билл Дёрнан — 6
 Кен Драйден — 5
 Патрик Руа — 4

См. также 
 Матч всех звёзд НХЛ
 Сборная лучших новичков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Русскоязычный сайт о НХЛ
 Сайт ассоциации игроков НХЛ
 NHL All-Star Teams

 
Награды НХЛ
Списки НХЛ
Награды, появившиеся в 1931 году